Down by the River peut désigner:

Musique

Album 

 Down by the River, un album de Killing Joke de 2011.

Chansons 

 Down by the River, une chanson de Neil Young de 1969 ;
 Down by the River, une chanson du groupe de rap australien Bliss n Eso de 2010 ;
 Down by the River, une chanson de Milky Chance de 2014.